Fliegender Fisch steht für:
 Fliegende Fische, eine Familie aus der Reihe der Knochenfische
 Fliegender Fisch (Sternbild), ein Sternbild des Südhimmels